Юзе́-ле-Вено́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 130 км на південь від Орлеана, 31 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 436,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Юзе-ле-Венон на сайті французького Національного інституту географії
 Юзе-ле-Венон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юзе-ле-Венон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юзе-ле-Венон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юзе-ле-Венон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер